

Населені пункти та їхні частини
 Вежховіна — село в гміні Жулкевка Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Вежховіна — село в гміні Ясенець Груєцького повіту Мазовецького воєводства

 Вежховіна — частина села Зажека в гміні Вонвольниця Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Вежховіна — частина села Камик у гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Вежховіна — частина села Міхальчова в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Вежховіна — частина села Ґоствиця в гміні Подеґродзе Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Вежховіна — частина села Квапінка в гміні Рацеховіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Вежховіна — частина села Високе в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Вежховіна — частина села Бжозова в гміні Ґромник Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Вежховіна — частина села Табашова в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Вежховіна — частина села Лубно в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Вежховіна — частина села Ленкі-Дольне в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Вежховіна — частина села Коцина в гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки